

Localidades

Saint-Christophe (Allier), uma comuna no departamento de Allier.
Saint-Christophe (Charente), uma comuna no departamento de Charente.
Saint-Christophe (Charente-Maritime), uma comuna no departamento de Charente-Maritime.
Saint-Christophe (Creuse), uma comuna no departamento de Creuse.
Saint-Christophe (Eure-et-Loir), uma comuna no departamento de Eure-et-Loir.
Saint-Christophe (Ródano), uma comuna no departamento de Ródano.
Saint-Christophe (Saboia), uma comuna no departamento de Saboia.
Saint-Christophe (Tarn), uma comuna no departamento de Tarn.
Saint-Christophe (Vienne), uma comuna no departamento de Vienne.
Saint-Christophe-à-Berry, uma comuna no departamento de Aisne.
Saint-Christophe-d'Allier, uma comuna no departamento de Haute-Loire. 
Saint-Christophe-de-Chaulieu, uma comuna no departamento de Orne. 
Saint-Christophe-de-Double, uma comuna no departamento de Gironde. 
Saint-Christophe-des-Bardes, uma comuna no departamento de Gironde. 
Saint-Christophe-des-Bois, uma comuna no departamento de Ille-et-Vilaine. 
Saint-Christophe-de-Valains, uma comuna no departamento de Ille-et-Vilaine.
Saint-Christophe-Dodinicourt, uma comuna no departamento de Aube. 
Saint-Christophe-du-Bois, uma comuna no departamento de Maine-et-Loire.
Saint-Christophe-du-Foc, uma comuna no departamento de Manche. 
Saint-Christophe-du-Jambet, uma comuna no departamento de Sarthe.
Saint-Christophe-du-Ligneron, uma comuna no departamento de Vendée. 
Saint-Christophe-du-Luat, uma comuna no departamento de Mayenne. 
Saint-Christophe-en-Bazelle, uma comuna no departamento de Indre. 
Saint-Christophe-en-Boucherie, uma comuna no departamento de Indre.
Saint-Christophe-en-Bresse, uma comuna no departamento de Saône-et-Loire. 
Saint-Christophe-en-Brionnais, uma comuna no departamento de Saône-et-Loire.
Saint-Christophe-en-Champagne, uma comuna no departamento de Sarthe. 
Saint-Christophe-en-Oisans, uma comuna no departamento de Isère.   
Saint-Christophe-et-le-Laris, uma comuna no departamento de Drôme. 
Saint-Christophe-la-Couperie, uma comuna no departamento de Maine-et-Loire. 
Saint-Christophe-le-Chaudry, uma comuna no departamento de Cher. 
Saint-Christophe-le-Jajolet, uma antiga comuna no departamento de Orne.
Saint-Christophe-sur-Avre, uma comuna no departamento de Eure. 
Saint-Christophe-sur-Condé, uma comuna no departamento de Eure.
Saint-Christophe-sur-Dolaison, uma comuna no departamento de Haute-Loire. 
Saint-Christophe-sur-Guiers, uma comuna no departamento de Isère.
Saint-Christophe-sur-le-Nais, uma comuna no departamento de Indre-et-Loire. 
Saint-Christophe-sur-Roc, uma comuna no departamento de Deux-Sèvres. 
Saint-Christophe-Vallon, uma comuna no departamento de Aveyron.

 Bourg-Saint-Christophe, uma comuna no departamento de Ain.
 Bray-Saint-Christophe, uma comuna no departamento de Aisne.
 Lay-Saint-Christophe, uma comuna no departamento de Meurthe-et-Moselle.
 Villard-Saint-Christophe, uma comuna no departamento de Isère.
 Villers-Saint-Christophe, uma comuna no departamento de Aisne.

 Saint-Christophe (Vale de Aosta), uma comuna da região do Vale de Aosta

Desambiguações de topônimos